Сухотъёган (устар. Сухот-Юган) — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО. Устье реки находится в 3 км по правому берегу реки Халасьёган. Длина реки — 24 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Северная Сосьва до города Салехард, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020300112115300029828.

Примечания 

Бассейн Малой Оби
Реки Шурышкарского района